Hirschfeld es el nombre de:

Personas

Científicos y académicos 
Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1742-1792), profesor de Filosofía en Kiel.
Gebr. Hirschfeld, arquitecto alemán.
Gerhard Hirschfeld, historiador.
Gustav Hirschfeld (1847-1895), arqueólogo alemán.
Henriette Hirschfeld-Tiburtius (1834-1911), primera dentista alemana.
Karl Friedrich von Hirschfeld (1747-1818), general prusiano y comandante de Brandeburgo y Havel.
Ludwik Hirszfeld, como Ludwig Hirschfeld, médico e inmunologista.
Magnus Hirschfeld, artista, sexologista y gay defensor de los derechos de los homosexuales.
Wolfgang Hirschfeld, autor de U-Boot Funker im 2. Weltkrieg (Operador de radio en la II Guerra Mundial).

Artistas 
Al Hirschfeld, dibujante.
Georg Hirschfeld, escritor.
Kurt Hirschfeld, actor.
Ludwig Hirschfeld Mack, pintor.
Philipp Hirschfeld (1840-1896), ajedrecista alemán.

Deportistas 
Emil Hirschfeld (1903-1968), atleta alemán.
Lars Hirschfeld (* 1978), jugador de fútbol canadiense-alemán.

Lugares en Alemania

Municipios 
 Hirschfeld (Brandeburgo).
 Hirschfeld (Turingia).
 Hirschfeld (Sajonia).
 Hirschfeld (Hunsrück).

Barrios 
 Hirschfeld (Reinsberg), de Freiberg.
 Siehe Hirschfeld (Leipzig).